Die Open du Pays d’Aix 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. Mai 2014 in Aix-en-Provence stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 3. bis 5. Mai 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 22 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Jonathan Eysseric
 Laurent Lokoli
 Yann Marti
 Henri Laaksonen

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Jordi Samper Montaña

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 110 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 117 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Aix-en-Provence